Pandur peut faire référence à :
 le Pandur, un véhicule de transport de troupes ;
 Le Pandur, un jeu de cartes ;
 Tomaž Pandur (1963-2016), un metteur en scène slovène.